De Serie A 1954/55 was het 52ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 24ste seizoen van de Serie A. Milan werd kampioen.

Eindstand 

 Udinese en Catania werden naar de Serie B gezet wegens een omkoopschandaal, Spal en Pro Patria degradeerden niet en bleven in de Serie A.

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1954/55